Imię tureckie, wariant imienia Murad

 Osoby
 padyszachowie osmańscy
 Murat I – sułtan w latach: 1359-1389
 Murat II – sułtan w latach: 1421-1444 i 1446-1451
 Murat III – sułtan w latach: 1574–1595
 Murat IV – sułtan w latach: 1623-1640
 Murat V – sułtan w 1876 r.
 Nazwisko
 Joachim Murat – Król Neapolu i Marszałek Francji od 1808 do 1815
 Julio Murat – turecki duchowny katolicki, dyplomata
 Piotr Murat – polski działacz i snookerzysta
 Ryszard Murat – polski karateka
 Miasto
 Murat (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Murat (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Rzeka
 Murat Nehri – rzeka w Turcji